Cet article présente la liste des villes du Turkménistan.

Annexes

Sources

Liens externes

Site officiel du gouvernement
City Population

Liste de villes par pays en Asie
ville